Runes est une série d'animation française créée par Guillaume Mautalent et Sébastien Oursel sur Guillaume le conquérant. La saison 1 (26 épisodes de 26 minutes) se concentre sur son enfance après la mort de son père Robert le Magnifique. Dans un univers fantastique, avec ses amis, ils découvrent d’étranges runes sur d’anciennes légendes Normandes et Vikings…

Synopsis 
Guillaume est l'héritier contesté de Robert le Magnifique Duc de Normandie. Il échappe à la mort voulue par certains seigneurs pour mettre un autre prétendant comme Duc. Il doit alors se réfugie sous l'identité d’un simple paysan prénommé Hugo dans le village de Baligan. Il se cache dans la famille de Cécile qui la recueilli. Mais il doit toujours faire attention car la seigneure de Baligan, Dame Néel, fait partis de ceux qui veulent l’écarté de sa succession. Le chef de la garde de Baligan a pour mission de le retrouver pour cela.

Episodes 
 La grotte de Baligan
 Le sortilège de Rollon
 Le portrait
 Les rois de l'arnaque
 Le royaume
 L'heure du loup
 Le puits d'Urd
 Magie noire
 Le collier
 La flèche d'or
 La forêt maudite
 Dans la gueule du loup
 La dernière Lune
 Renaissance
 Mémoire et magie
 Le dieu de la discorde
 Le retour de Dagmar
 L'arbre aux corbeaux
 Kin
 L'impossible choix
 Les retrouvailles
 Les neuf éclats
 La montagne vivante
 La pierre et l'épée
 Le maître des loups
 L'épée du destin

Voir aussi

Liens externes 
 
 Runes sur Canal+

Série d'animation française
Série télévisée créée en 2022
Série télévisée française des années 2020